DIN 6915 er en DIN-standard for en konstruktions møtrik.

DIN 6915 bliver erstattet med EN-14399-4.

Kilde  
http://bolte.dk/konstruktionsmoetrikker-din-6915/ 
DIN-standarder